Längle ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Längle (1865–1945), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag
 Alfons Längle (1912–2005), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Alfred Längle (1948–2016), österreichischer Diplomat
 Alfried Längle (* 1951), österreichischer Arzt, Psychologe und Psychotherapeut
 Christoph Längle (* 1979), österreichischer Politiker (parteilos, FPÖ)
 Ulrike Längle (* 1953), österreichische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin